Малашенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малашенки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Малашенки — деревня в Даровском районе Кировской области.